Siloam ist der Name von:

Orten in den Vereinigten Staaten:
 Siloam (Alabama)
 Siloam (Colorado)
 Siloam (Georgia)
 Siloam (Illinois)
 Siloam (Kentucky)
 Siloam (Maryland)
 Siloam (Mississippi)
 Siloam (New Jersey)
 Siloam (New York)
 Siloam (North Carolina)
 Siloam (Tennessee)
 Siloam (Bowie County, Texas)
 Siloam (Williamson County, Texas), 1971 aufgegeben
 Siloam (Virginia)

Siehe auch:
 Siloam School
 Siloam Springs
 Siloam Township
 Siloah
 Silwan